Tetzelkapelle bezeichnet folgende Bauwerke:

 Teil der St. Hedwig (Jüterbog) in Jüterbog
 Teil von St. Egidien (Nürnberg) in Nürnberg